Hirschsprung ist

 eine Pflanzenart (Corrigiola litoralis), siehe Hirschsprung (Pflanze)
 ein umgangssprachliche Bezeichnung für den Morbus Hirschsprung, eine Krankheit
 ein Ortsteil von Altenberg im Erzgebirge, siehe Hirschsprung (Altenberg)
 eine Schlucht bei Obermaiselstein im Oberallgäu, siehe Hirschsprung (Obermaiselstein)
 ein Gedenkstein zwischen den Orten Greene und Holtershausen (Südniedersachsen), siehe Hirschsprung (Gedenkstein)
 ein Felssporn im Wehratal
 eine Sage, die an mehreren Orten im deutschsprachigen oder ehemals deutschsprachigen Raum in ähnlicher, aber regional abgewandelter Form erzählt wird wie u. a.
 im Erzgebirge in Johanngeorgenstadt
 im Egertal
 im Frankenwald – siehe Hirschsprung (Frankenwald)
 im Schwarzwald – siehe Hirschsprung (Schwarzwald)
 in Wettenberg – siehe Hirschsprung (Krofdorfer Forst)

Hirschsprung ist der Familienname folgender Personen:
 Harald Hirschsprung (1830–1916), dänischer Kinderarzt
 Heinrich Hirschsprung (1836–1908), dänischer Unternehmer, Kunstmäzen und Kunstsammler

Siehe auch:
 Den Hirschsprungske Samling, ein Kunstmuseum in Kopenhagen
 Hirschsprunggraben